

Personen 
 Tamara Aleksandovna Sorokina (1950) - Sovjet-middellangeafstandsloper
 Natalja Vladimirovna Sorokina (1982) - Russische biatleet
 Valerija Michajlovna Sorokina (1984) - Russische badmintonspeler
 Anna Sorokin (Anna Vadimovna Sorokina) (1991) - in Rusland geboren Duitse voormalig influencer en veroordeelde fraudeur

Platsen 
 Sorokina (Koergan) - dorp in de Russische oblast Koergan
 Sorokina (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Sorokina (Orjol) - dorp in de Russische oblast Orjol
 Sorokina (Tjoemen) - dorp in de Russische oblast Tjoemen

Overige 
 Sorokina (schimmelgeslacht) - geslacht van schimmels